Liscannor – wieś w hrabstwie Clare, na zachodzie Irlandii
 Liscannor – zatoka w hrabstwie Clare, na zachodzie Irlandii